Tingvall Trio — джазовая группа из Германии. Трио образовано в Гамбурге в 2003 году. Первый альбом Skagerrak вышел в 2006 году на лейбле Skip Records.

Только барабанщик Юрген Шпигель (Jürgen Spiegel) по национальности немец, в состав кроме него входят пианист и композитор Мартин Тингвалль (Martin Tingvall) родом из Швеции и контрабасист кубинец Омар Родригес Кальво (Omar Rodriguez Calvo).

Группа играет современный джаз «скандинавского» направления, наиболее часто их музыку сравнивают с шведским ансамблем Esbjörn Svensson Trio. В качестве одного из элементов композиции трио используют традиционные шведские народные песни.

Состав участников 
 Мартин Тингвалль — фортепиано
 Омар Родригес Кальво — контрабас
 Юрген Шпигель — ударные инструменты

Дискография 
 2006 Skagerrak
 2008 Norr
 2009 Vattensaga
 2011 Vägen
 2014 Beat
 2017 Cirklar

Ссылки 
 Сайт Tingvall Trio
 Tingvall Trio на сайте лейбла Skip Records

Музыкальные коллективы Германии
Джазовые коллективы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Лауреаты премии Echo Jazz